Fama kan syfta på:

 Fama (1678) – en lätt fregatt i svenska flottan sjösatt 1678
 Fama (1716) – en brigantin i svenska flottan sjösatt 1716
 Fama (1738) – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1738

Se även
 Fama Göteborg (1703) – en brigantin sjösatt 1703